Сезон ФК «Вільярреал» 2020—2021 - 98-й за ліком сезон футбольного клубу Вільярреал і його 8-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей і Лізі Європи УЄФА. Сезон охопив проміжок часу від 20 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

23 липня 2020 оголошено, що головним тренером призначено Уная Емері, який тричі вигравав Лігу Європи і раніше очолював такі клуби: Спартак Москва, Севілья, Валенсія, Парі Сен-Жермен і Арсенал.

26 травня 2021 року вперше в своїй історії Вільярреал виграв Лігу Європи, перемігши у фіналі англійський клуб Манчестер Юнайтед 11–10 у серії післяматчевих пенальті (додатковий час закінчився з рахунком 1–1).

Гравці

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Всі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла Ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір 

Жеребкування групового етапу відбулося 2 жовтня 2020.

Плей-оф

1/16 фіналу
Жеребкування 1/16 фіналу відбулося 14 грудня 2020 року.

1/8 фіналу
Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 26 лютого 2021 року.

Чвертьфінал
Жеребкування чвертьфіналу відбулося 19 березня 2021 року.

Півфінал
Жеребкування півфіналу відбулося 19 березня 2021 року після жеребкування чвертьфіналу.

Фінал

Статистика гравців

Статистика гравців 
Востаннє оновлено 26 травня 2021.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Бомбардири

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Вільярреал»
Вільярреал